A 2011-es mexikó-rali (hivatalosan: Rally Guanajuato México) volt a 2011-es rali-világbajnokság második versenye. Március 3. és 6. között került megrendezésre. Huszonkettő gyorsasági szakaszból állt, mely 364.87 kilométert tett ki. A 24 indulóból 18 versenyző ért célba.

Szakaszok

Végeredmény

Szuperspeciál (Power Stage)

Külső hivatkozások 
 A verseny hivatalos honlapja

Mexiko